Флоре́ску () — распространённая в Румынии и в Молдавии фамилия. Известные носители:
 Флореску, Виктор (1973) — молдавский дзюдоист.
 Флореску, Георге (род. 1984) — румынский футболист.
 Флореску, Димитрие (1827—1875) — румынский композитор, автор первых румынских романсов.
 Флореску, Ион Эмануил (1819—1893) — румынский генерал, премьер-министр Румынии.
 Флореску, Стефан Иванович (род. 1934) — молдавский живописец и график.
 Флореску, Роман Стефанович (род. 1966) — молдавский искусствовед.